People steht für:

 People (Zeitschrift), US-amerikanische Wochenzeitschrift
 People (Barbra-Streisand-Album), Studioalbum von Barbra Streisand (1964)
 People (Lied), Song von Barbra Streisand
 People (EP), EP der Band Animal Collective (2006)
 People (Album), Studioalbum der Skeletons (2011)

Siehe auch:
 People’s
 Peoples